Le cappuccine sono le religiose dei monasteri sui iuris dipendenti dall'Ordine dei Frati Minori Cappuccini o delle congregazioni a esso aggregate.

Le regole per l'aggregazione di una fraternità del terz'ordine di San Francesco all'ordine furono fissate con rescritto della Congregazione per i vescovi e i regolari del 18 novembre 1905: la congregazione che chiede di essere aggregata deve osservare sostanzialmente la regola del terz'ordine approvata da papa Leone X e non deve dipendere da altre famiglie del prim'ordine francescano (conventuali o minori sempliciter dicti); non è, invece, necessario che le congregazioni abbiano nel titolo un riferimento ai cappuccini o che ne adottino l'abito.

Sono aggregate all'ordine:
 le Ancelle del Cuore di Gesù, di Strasburgo
 le Ancelle del Signore di Ajmer, fondate in India da Fortunat-Henri Caumon, O.F.M.Cap.
 le Ancelle della Madre del Buon Pastore, fondate in Polonia da Onorato da Biała, O.F.M.Cap.
 le Ancelle della Santissima Eucaristia e della Madre di Dio, sorte dall'unione di alcuni monasteri spagnoli di clarisse cappuccine
 le Ancelle Francescane del Buon Pastore
 la Congregazione delle Francescane Clarisse
 la Congregazione delle Orsoline Francescane
 le Francescane Ancelle di Maria
 le Francescane della Croce del Libano, fondate da Giacomo da Ghazīr, O.F.M.Cap.
 le Francescane Missionarie di Nostra Signora
 la Fraternità dell'Opera Serafica di Carità, fondata a Solothurn da Cipriano da Eggolsheim, O.F.M.Cap.
 le Piccole Suore del Cuore Immacolato di Maria, fondate in Polonia da Onorato da Biała, O.F.M.Cap.
 le Piccole Suore di San Francesco d'Assisi
 le Sorelle Terziarie Cappuccine della Sacra Famiglia, fondate in Spagna da Luis Amigó Ferrer, O.F.M.Cap.
 le Suore Albertine Serve dei Poveri, fondate in Polonia dal terziario cappuccino Alberto Chmielowski
 le Suore Ancelle di Gesù, fondate in Polonia da Onorato da Biała, O.F.M.Cap.
 le Suore Assisiati di Maria Immacolata
 le Suore Ausiliatrici delle Anime del Purgatorio, fondate in Polonia da Onorato da Biała, O.F.M.Cap.
 le Suore Cappuccine del Sacro Cuore
 le Suore Cappuccine dell'Immacolata di Lourdes
 le Suore Cappuccine della Madre del Divin Pastore, fondate a Barcellona da Giuseppe da Igualada, O.F.M.Cap.
 le Suore Cappuccine di Madre Rubatto
 le Suore del Santo Nome di Gesù, fondate in Polonia da Onorato da Biała, O.F.M.Cap.
 le Suore della Divina Provvidenza
 le Suore della Famiglia di Betania
 le Suore della Santa Croce, fondate in Svizzera da Teodosio Florentini, O.F.M.Cap.
 le Suore di Carità della Santa Croce, fondate in Svizzera da Teodosio Florentini, O.F.M.Cap.
 le Suore della Carità di Thrissur
 le Suore di San Felice da Cantalice, fondate in Polonia da Onorato da Biała, O.F.M.Cap.
 le Suore di San Francesco d'Assisi, di Lione
 le Suore di San Giuseppe di Cracovia
 le Suore di Sant'Antonio di Padova
 le Suore Figlie del Cuore Purissimo di Maria, fondate in Polonia da Onorato da Biała, O.F.M.Cap.
 le Suore Figlie di Maria Immacolata, fondate in Polonia da Onorato da Biała, O.F.M.Cap.
 le Suore Francescane degli Afflitti, fondate in Polonia da Onorato da Biała, O.F.M.Cap.
 le Suore Francescane del Cuore di Maria
 le Suore Francescane del Signore della Città, fondate a Caltanissetta da Angelico Lipani, O.F.M.Cap.
 le Suore Francescane dell'Immacolata Concezione, di Lons-le-Saunier
 le Suore Francescane dell'Immacolata Concezione della Madre di Dio
 le Suore Francescane della Beata Angelina
 le Suore Francescane di Maria Immacolata, fondate da Maria Carità dello Spirito Santo, del monastero delle terziarie regolari cappuccine di Altstätten 
 la Suore Francescane di Nostra Signora del Buon Consiglio, fondate nel Pernambuco da Gaetano da Messina, O.F.M.Cap.
 le Suore Francescane di Santa Maria degli Angeli, fondate ad Angers Giovanni Crisostomo da Lione, O.F.M.Cap.
 le Suore Francescane Immacolatine, fondate da Lodovico da Pietradefusi, O.F.M.Cap.
 le Suore Francescane Missionarie di Cristo
 le Suore Francescane Missionarie di Maria Ausiliatrice, fondate da Maria Bernarda Bütler, del monastero delle terziarie regolari cappuccine di Altstätten 
 le Suore Francescane Missionarie di Susa
 le Suore Francescane Missionarie per l'Africa
 le Suore Francescane Ospedaliere di Santa Chiara, di Pisa
 le Suore Missionarie Cappuccine di San Francesco d'Assisi, fondate in Brasile da Giampietro da Sesto San Giovanni, O.F.M.Cap.
 le Suore Missionarie di Ajmer, fondate in India da Fortunat-Henri Caumon, O.F.M.Cap.
 le Suore Missionarie Francescane del Verbo Incarnato
 le Suore Scolastiche di San Francesco

Note

Bibliografia 
 Guerrino Pelliccia e Giancarlo Rocca (curr.), Dizionario degli Istituti di Perfezione (DIP), 10 voll., Edizioni paoline, Milano 1974-2003.

Istituti di perfezione femminili